Ministerio de Energía puede referirse a los siguientes ministerios:

 : Ministerio Federal de Economía y Energía (Alemania)
 : Ministerio de Energía (Argentina)
 : Ministerio de Minas y Energía (Brasil)
 : Ministerio de Energía (Chile)
 : Ministerio de Minas y Energía (Colombia)
 : Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
 : Ministerio de Energía y Minas (Cuba)
 : Ministerio de Energía y Minas (República Dominicana)
 : Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador
 : Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 : Departamento de Energía de los Estados Unidos
 : Ministerio de Energía y Minas (Guatemala)
 : Ministerio de Energía y Recursos Hídricos (Israel)
 : Secretaría de Energía (México)
 : Ministerio de Energía y Minas del Perú
 : Ministerio de Energía y Cambio climático
 : Departamento Federal del Medio Ambiente, Transportes, Energía y Comunicación
 : Ministerio de Industria, Energía y Minería (Uruguay)
 : Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica

Ministerios de Energía